Star Academy est une émission de téléréalité produite mondialement :
 Star Academy, une émission de téléréalité musicale panarabe
 Star Academy 
 Star Academy (Maghreb)
 Star Academy 
 Star Academy 
 Star Academy